Гран-при Испании 1954 года — девятый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1954 года. Автогонки прошли 24 октября 1954 года на трассе Педральбес.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Альберто Аскари — 2:18,1
 Быстрый круг:   Альберто Аскари — 2:20,4 (3 круг, 161,94 км/ч)
 Автомобиль №22 использовался совместно:  Туло де Граффенрид (30 кругов),  Отторино Волонтерио (27 кругов).
 Дебют в Гран-при: Отторино Волонтерио, Lancia.
 Первый подиум: Луиджи Муссо.
 Последний Гран-при: Принц Бира, Жак Сватерс.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 В чемпионате засчитывались только 5 лучших результатов.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Испании